Orlando Antonio Naranjo Villarroel (né en ) est professeur à l'université des Andes à Mérida au Venezuela et un découvreur prolifique d'astéroïdes.

D'après le centre des planètes mineures, il a découvert 38 astéroïdes entre 1992 et 1999 sous le nom O. A. Naranjo.

Astéroïdes découverts

Références

Découvreur d'astéroïdes
Astronome vénézuélien du XXe siècle
Naissance en juin 1951